Il singolare del torneo di tennis Santiago Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marcelo Ingaramo che ha battuto in finale Sergio Cortés 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Martin Stringari (primo turno)
 Nicolas Becerra (primo turno)
 Marcelo Ingaramo (Campione)
 Luis Lobo (secondo turno)

 César Kist (primo turno)
 Jaime Cortes (quarti di finale)
 Massimo Ardinghi (secondo turno)
 Mario Tabares (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Santiago Challenger 1992